Настоящие дрозды, или дрозды (), — род воробьиных птиц из семейства дроздовых (Turdidae). Длина тела 20—25 см. По земле передвигаются прыжками, приседая при этом.

Этимология 
Название дрозда звукоподражательное и зафиксировано в индоевропейских языках Европы: , ср.-ирл. truit, druit (скворец), др.исл. prostr (дрозд), древневерхненемецкий droscala (), др.англ. ðrysce (). прус. tresde, лит. strãzdas, латыш. strazds (дрозд), рус. дрозд.

Восходит к праиндоевропейскому *trozdos, подверглось в славянских языках ассимиляции: drozdъ, от которого в числе прочего произошли: русск. дрозд, укр. дрíзд (род. п. дрозда́), ср.-болг. дрозгъ, болг. дрозд, сербохорв. дро̏зд, дро̀зда, словенск. drȏzg, чешск., словацк. drozd, польск. drozd, в.-луж. drózn, н.-луж. drozn.

Описание 
Распространены в Европе, Азии и Америке; завезены в Новую Зеландию. На зиму северные виды улетают на юг, собираясь большими стаями.

Гнездятся поодиночке или небольшими колониями на деревьях, кустах или на земле; гнёзда массивные, часто с землёй или глиной в стенках. За лето дают 1—2 кладки, в каждой от 3 до 7 яиц.

Питаются насекомыми, пауками, червями, моллюсками, ягодами, часто кормятся на земле.

В России наиболее обычны: белобровик (Turdus iliacus), деряба (Turdus viscivorus), рябинник (Turdus pilaris) и др.

Чёрный (Turdus merula) и певчий (Turdus philomelos) дрозды  — прекрасные певцы.

Виды 
В состав рода включают 87 видов:
Отмеченные (*) виды встречаются в России.

 Turdus abyssinicus — эфиопский дрозд
 Turdus albicollis — белошейный дрозд
 Turdus albocinctus — белоошейниковый дрозд
 Turdus amaurochalinus — кремовобрюхий дрозд
 Turdus atrogularis* — чернозобый, или темнозобый, дрозд
 Turdus aurantius — ямайский дрозд
 Turdus bewsheri — коморский дрозд
 Turdus boulboul — серокрылый дрозд
 Turdus camaronensis — камерунский дрозд
 Turdus cardis* — белобрюхий дрозд
 Turdus celaenops — островной дрозд
 Turdus chiguanco — бурый дрозд
 Turdus chrysolaus* — золотистый, или японский, дрозд
 Turdus dissimilis — черногрудый дрозд
 Turdus eunomus* — тёмный, или бурый, дрозд
 Turdus falcklandii — магелланов дрозд
 Turdus feae — буроголовый дрозд
 Turdus fulviventris — желтобрюхий дрозд
 Turdus fumigatus — гренадский дрозд
 Turdus fuscater — большой дрозд
 Turdus grayi — дрозд Грея
 Turdus gurneyi — оранжевый дрозд
 Turdus haplohrous — однотонный буроватый дрозд
 Turdus hortulorum* — сизый дрозд
 Turdus ignobilis — черноклювый дрозд
 Turdus iliacus* — белобровик
 Turdus jamaicensis — белоглазый дрозд
 Turdus kessleri — рододендровый дрозд
 Turdus lawrencii — коричневый дрозд
 Turdus leucomelas — бледногрудый дрозд
 Turdus libonyanus — красноклювый дрозд
 Turdus litsipsirupa — дрозд-землекоп
 Turdus maranonicus — перуанский дрозд
 Turdus menachensis — йеменский дрозд
 Turdus merula* — чёрный дрозд
 Turdus migratorius — странствующий дрозд
 Turdus mipunensis — китайский дрозд
 Turdus naumanni* — дрозд Науманна, или рыжий дрозд
 Turdus nigrescens — мрачный дрозд
 Turdus nigriceps — траурный дрозд
 Turdus nudigenis — гологлазый дрозд
 Turdus oberlaenderi — дрозд Оберлендера
 Turdus obscurus* — оливковый дрозд
 Turdus obsoletus — бледнобрюхий дрозд
 Turdus olivaceofuscus — оливково-серый дрозд
 Turdus olivaceos — капский дрозд
 Turdus olivater — капюшонный дрозд
 Turdus pallidus* — бледный дрозд
 Turdus pelios — западноафриканский дрозд
 Turdus philomelos* — певчий дрозд
 Turdus piaggiae — голосистый дрозд
 Turdus pilaris* — рябинник, или дрозд-рябинник
 Turdus plebejus — дрозд Кабаниса
 Turdus plumbeus — красноногий дрозд
 Turdus poliocephalus — горный, или изменчивый, дрозд
 Turdus princei — ганский дрозд
 Turdus ravidis — красноглазый, или камерунский, дрозд
 Turdus reevi — мышиный дрозд
 Turdus rubrocanus — каштановый дрозд
 Turdus ruficollis* — краснозобый дрозд
 Turdus rufitorques — красношейный дрозд
 Turdus rufiventris — рыжебрюхий дрозд
 Turdus rufopalliatus — рыжеспинный дрозд
 Turdus serranus — блестящий дрозд
 Turdus swalesi — гаитийский дрозд
 Turdus tephronotus — очковый дрозд
 Turdus torquatus* — белозобый дрозд
 Turdus unicolor — одноцветный дрозд
 Turdus viscivorus* — деряба, или дрозд-деряба

Примечания

Литература 
 
 Птицы Советского Союза, под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 6, М., 1954.

Ссылки 

 Записи песен дроздов

 
Роды птиц